María Josefina Teresa de Lorena (Versalles, 26 de agosto de 1753-Turín, 8 de febrero de 1797) fue una princesa de la Casa de Lorena y por matrimonio fue princesa de Carignano. Era la abuela paterna del rey Carlos Alberto de Cerdeña, de quien la moderna casa real de Italia desciende.

Biografía 

María Josefina Teresa de Lorena fue la segunda de los cuatro hijos de Luis de Lorena, príncipe de Brionne, un cadete de la Casa de Guisa, entre las familias más influyentes del Antiguo Régimen en Francia. La rama mayor, soberana de la Casa de Lorena se fusionaría con la imperial Casa de Habsburgo durante su vida a través del matrimonio del último duque reinante, Francisco III de Lorena, con la emperatriz María Teresa I de Austria. Su madre, Luisa de Rohan, también pertenecía a una poderosa familia de príncipes extranjeros, la Casa de Rohan. Su hermano, Carlos Eugenio de Lorena, príncipe de Lambesc (25 de septiembre de 1751-11 de noviembre de 1825 ), escoltó a su pariente María Antonieta de Austria a Francia desde Viena en 1770, se convirtió en embajador de Austria ante Francia, y sería el último varón de la rama Guisa de la Casa de Lorena.

Murió a los 43 años en Turín, en el palacio Carignano, y fue enterrada en la catedral de Turín hasta 1816, cuando fue trasladada a la basílica de Superga durante el reinado de Víctor Manuel I de Cerdeña.

Matrimonio y descendencia 
El 18 de octubre de 1768, Josefina se casó con el príncipe Víctor Amadeo II de Saboya-Carignano, hijo y heredero de Luis Víctor de Saboya, príncipe de Carignano y su esposa alemana, la landgravina Cristina Enriqueta de Hesse-Rheinfels-Rotenburg. Víctor Amadeo fue también hermano de la princesa de Lamballe, la trágica confidente de la reina María Antonieta. Tuvieron un hijo:
Carlos Manuel de Saboya-Carignano (24 de octubre de 1770-16 de agosto de 1800), se casó con la princesa María Cristina de Sajonia y tuvieron descendencia.

Títulos y estilos 
26 de agosto de 1753-18 de octubre de 1768: Josefina de Lorena.
18 de octubre de 1768-16 de diciembre de 1778: Su Alteza la princesa Josefina de Saboya.
16 de diciembre de 1778-8 de febrero de 1797: Su Alteza la princesa de Carignano.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Guisa
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Versalles
Fallecidos en Turín